Attersee se poate referi la:

Attersee (lac), un lac în Austria
Attersee (oraș), un oraș de pe malul lacului

Persoane cu acest nume
Christian Attersee (n. 1940), pictor austriac